Starley ist der Familienname folgender Personen:

 James Starley (1830–1881), Erfinder und Fabrikant
 John Kemp Starley (1854–1901), englischer Konstrukteur und Produzent von Fahrrädern